Группа армий «Е» () — одна из групп армий вермахта во время Второй мировой войны.

Создание группы. Балканы 1943—1945 
Группа армий «Е» была сформирована 1 января 1943 года на основе 12-й армии. Подразделения группы армий дислоцировались в восточной части средиземноморского региона, включая Крит, Грецию, Сербию и территорию усташской Хорватии. Главной задачей подразделений группы армий было осуществление оккупационных функций и борьба с партизанским движением на территориях Греции и Югославии. 26 августа 1943 года группа армий «Е» была подчинена командованию группы армий «F». Основными противниками немецких войск были югославская партизанская Народно-освободительная армия под командованием маршала Броз Тито и греческое коммунистическое движение ЭЛАС. На протяжении 1943—1944 гг. подразделения группы армий «Е» провели ряд удачных операций, разгромив несколько крупных формирований партизан.
В ходе этого было совершено несколько военных преступлений, включая массовое убийство жителей греческих населённых пунктов Калаврита и Дистомо. Кроме этого, в ходе разоружения итальянской армии в сентябре 1943 года, в Кефалинии немецкие войска казнили свыше 5000 итальянских военнопленных.
В это же время, группа армий успешно отразила атаку британских войск, пытавшихся захватить оккупированные Италией острова Додеканес.

Осенью 1944 года войскам группы армий «Е» было приказано начать отвод войск из Греции и южных районов Югославии. В результате проводимой советскими войсками Белградской операции были перерезаны основные пути отхода группы армий «Е» вдоль реки Морава, а сама группа армий оказалось в окружении. В декабре 1944 года, совершив маневр через труднопроходимые, горные районы Черногории и Боснии немецкие войска вышли из окружения и были передислоцированы в Венгрию, а некоторые подразделения — в Австрию и на юг Германии. Группа армий «Е» была объединена с остатками группы армий «Ф» генерал-фельдмаршала Максимилиана фон Вейхса, которая была расформирована 25 марта 1945 года.

Состав 
Основные подразделения (в октябре 1943):
 11-я воздушно-полевая дивизия (афинский гарнизон)
 Штурмовая дивизия «Родос» (объединена с моторизованной дивизией «Бранденбург» в 1944 году)
 68-й армейский корпус (восточная Греция и Пелопоннес)
 117-я пехотная дивизия
 1-я танковая дивизия
 22-й горный армейский корпус (западная Греция)
 104-я пехотная дивизия
 1-я горная дивизия
 41-я крепостная дивизия
 133-я крепостная дивизия (критский гарнизон)
 Также под командованием группы армий находились 22 штрафные роты

Командующий 
Генерал-полковник люфтваффе Александер Лёр () являлся командующим группой армий «Е» с 31 декабря 1942 до 8 мая 1945 года. 15 мая 1945 года был взят в плен югославскими войсками. Был обвинён в массовых убийствах гражданского населения Югославии и 26 февраля 1947 года расстрелян.

Известные персоналии 
 Курт Вальдхайм — президент Австрии (1986—1992) и Генеральный секретарь ООН (1972—1981) проходил службу в этой группе армий.

См. также 
 Список командующих германскими группами армий в ходе Второй мировой войны
 Вермахт
 Греция во Второй мировой войне

Примечания

Источники 
 Ian V. Hogg. German Order of Battle 1944: The regiments, formations and units of the German ground forces, Arms and Armour Press, London, 1975.
 Nigel Thomas (автор), Stephen Andrew (иллюстратор). The German Army 1939-45 (2) : North Africa & Balkans (Men-At-Arms Series, 316), Osprey Publishing, 1998. ISBN 978-1-85532-640-8

Ссылки 
 Der angriff 
 Генштаб.ру 
 Восточный фронт
 Великая война

Литература 
 
 

Немецкие группы армий во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году